Мария Брожова (; 14 сентября 1901, Густопече-над-Бечвоу, Моравия, Австро-Венгрия, (ныне район Пршеров, Оломоуцкий край, Чехия) — 26 сентября 1987, Прага) — чешская и чехословацкая  театра, кино и телевидения. Заслуженный деятель искусств ЧССР (1966).

Биография 
Родилась в артистической семье. Актёрами были её родители Карел (также театральный режиссёр) и Катаржина, а также брат Антонин (режиссёр) и сестра Ружена (первая чешская королева красоты).

Дебютировала в 1921 году, до 1926 годах играла на сцене Национального театра в Брно, в 1926—1931 годах — в Городском театре в Пльзеня, в 1931—1963 годах — артистка Театра на Виноградах в Праге.

За свою карьеру снялась в 62 кино- и телефильмах, сериалах.

Избранные театральные роли 
 Селимена (Мизантроп Мольер)
 Наташа («На дне» Максим Горький)
 Лида («Ангелы среди нас» Ф. Лангер)
 Марта («Ян Гус» А. Йирасек)
 Эмилия Марти («Средство Макропулоса» R. Чапек)

Избранная фильмография 
 Advokát chudých (1941)
 Jan Cimbura (1941)
 Турбина (1941) — учитель пения
 Магия реки (1945) — Эмша Калинова
 Předtucha (1947)
 Дикая Бара (1949) — Пепинка Серебряный ветер (1954) — Ярмила, мать Яна
 Псоглавые (1954) — жена Ламмингера
 Ян Гус (1954) — мать Сташека
 Сплавщики (1952) — жена каменщика
 Pan Habětín odchází (1947)
 Больница на окраине города (1977)
 Causa králík (1979)
 Развод так развод (1982)
 Sanitka (1984)
 Vlak dětství a naděje (1985)
 Lev s bílou hřívou (1986)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств ЧССР (1966)
 Орден «Знак отличия» за выдающийся труд (1961)

Примечания

Ссылки 
 Marie Brozova 
 Marie Brozova 
 

Заслуженные артисты Чехословакии
Киноактрисы Чехии
Киноактрисы Чехословакии